
Termin -{SCT}- ima više značenja.

 Sekretin, hormon
 Štit (sazvežđe) (), konstelacija